Rich Text Format (RTF) – format plików komputerowych
 Radiodiffusion-télévision française (RTF) – francuski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny funkcjonujący w latach 1949-1964